Ха́ртли () — фамилия.

Известные носители фамилии 
 Хартли, Блит (род. 1982) — канадская прыгунья в воду, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2004 года, двукратная чемпионка мира.
 Хартли, Брендон (род. 1989) — новозеландский автогонщик.
 Хартли, Бриа (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Хартли, Бриджитт (род. 1983) — южноафриканская гребчиха-байдарочница.
 Хартли, Боб (род. 1960) — канадский хоккейный тренер.
 Хартли, Гровер (1888—1964) — американский бейсболист.
 Хартли, Джастин (род. 1977) — американский актёр.
 Хартли, Джон (1849—1935) — британский теннисист, двукратный победитель Уимблдонского турнира.
 Хартли, Дилан (род. 1986) — английский регбист.
 Хартли, Донна (1955—2013) — британская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр (1980) в эстафете 4×400 метров.
 Хартли, Киф (1944—2011) — британский барабанщик.
 Хартли, Лесли Поулз (1895—1972) — английский писатель, кавалер Ордена британской империи.
 Хартли, Линдси (род. 1978) — американская актриса и певица.
 Хартли, Мариетта (род. 1940) — американская характерная актриса и телеведущая, лауреат премии «Эмми».
 Хартли, Марсден (1877—1943) — американский художник и поэт, один из крупнейших представителей модерна в США.
 Хартли, Нейт (род. 1992) — американский актёр.
 Хартли, Пол (род. 1976) — шотландский футболист и тренер.
 Хартли, Ральф (1888—1970) — изобретатель генератора Хартли (радиотехника, электроника).
 Хартли, Томас Гордон (1931—2016) — американский ботаник.
 Хартли, Уоллес (1878—1912) — британский скрипач, руководитель оркестра «Титаника».
 Хартли, Хэл (род. 1959) — американский кинорежиссёр.

Псевдонимы 
 Нина Хартли (настоящее имя Мари Луиз Хартман; род. 1959) — американская порноактриса.

Топонимы 
 Хартли — административно-территориальный округ в штате Техас, США.

Другие значения 
 Теорема Шеннона — Хартли
 Формула Хартли
 103P/Хартли — короткопериодическая комета семейства Юпитера.
 Хартли-2 — комета из пояса Койпера, открытая в 1986 году, на которой была обнаружена вода, соответствующая по химическому составу воде на Земле.

См. также 
 Генератор Хартли